Villiers-le-Sec (Calvados)
 Villiers-le-Sec (Haute-Marne)
 Villiers-le-Sec (Nièvre)
 Villiers-le-Sec (Val-d'Oise),
ook:
andere gemeenten met de naam Villiers
niet verwarren met vier gemeenten met de naam Villers-le-Sec